Арманте́ль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 690 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Тулузи, 55 км на південний схід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Армантель було приєднано до муніципалітету Луданв'єль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Армантель на сайті французького Національного інституту географії
 Армантель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Армантель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Піренеї